La Coupe UEFA 2002-2003 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 2002-2003, a mis aux prises des clubs de football du continent européen, dont les vainqueurs des Coupes nationales. 

La compétition a vu le sacre du FC Porto qui l'a emporté sur le Celtic Glasgow en finale.

C'est la première Coupe de l'UEFA remportée par un club portugais et c'est la première fois que le Celtic atteint la finale.

Tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après une séance de Tirs au but
 ***  - Qualification obtenue après prolongation

Premier tour 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Deuxième tour 

 *  - Qualification obtenue après une séance de Tirs au but   
 **  - Qualification obtenue après prolongation

Seizièmes de finale 
Les vingt-quatre vainqueurs du deuxième tour ainsi que les troisièmes de chaque groupe de la Ligue des Champions jouent en matchs aller-retour. Les 16 vainqueurs sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

 *  - aux buts à l'extérieur

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - aux buts à l'extérieur

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Porto se qualifie après prolongation
 **  - Boavista l'emporte 1-4 aux tirs au but

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Finale

Voir aussi 

 Ligue des Champions 2002-2003
 Coupe Intertoto 2002

Ligue Europa
Football M2
Saison 2002-2003 de football